НХЛ в сезоне 1999-2000 — стал 83-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Джерси Девилз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли 
{{16TeamBracket
| reseed1 = true
| RD1=Четвертьфиналы конференций
| RD2=Полуфиналы конференций(перепосев)
| RD3=Финалы конференций
| RD4=Финал Кубка Стэнли
| group1=Восточная конференция
| group2=Западная конференция

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=Филадельфия
| RD1-score01=4
| RD1-seed02=8
| RD1-team02=Баффало
| RD1-score02=1

| RD1-seed03=2
| RD1-team03=Вашингтон
| RD1-score03=1
| RD1-seed04=7
| RD1-team04=Питтсбург
| RD1-score04=4

| RD1-seed07=4
| RD1-team07=Нью-Джерси
| RD1-score07=4
| RD1-seed08=5
| RD1-team08=Флорида
| RD1-score08=0

| RD1-seed05=3
| RD1-team05=Торонто
| RD1-score05=4
| RD1-seed06=6
| RD1-team06=Оттава
| RD1-score06=2

| RD1-seed09=1
| RD1-team09=Даллас
| RD1-score09=4
| RD1-seed10=8
| RD1-team10=Эдмонтон
| RD1-score10=1

| RD1-seed11=2
| RD1-team11=Сент-Луис
| RD1-score11=3
| RD1-seed12=7
| RD1-team12=Сан-Хосе
| RD1-score12=4

| RD1-seed13=3
| RD1-team13=Колорадо
| RD1-score13=4
| RD1-seed14=6
| RD1-team14=Финикс
| RD1-score14=1

| RD1-seed15=4
| RD1-team15=Детройт
| RD1-score15=4
| RD1-seed16=5
| RD1-team16=Лос-Анджелес
| RD1-score16=0

| RD2-seed03=3
| RD2-team03=Торонто
| RD2-score03=2
| RD2-seed04=4
| RD2-team04=Нью-Джерси
| RD2-score04=4

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=Филадельфия
| RD2-score01=4
| RD2-seed02=7
| RD2-team02=Питтсбург
| RD2-score02=2

| RD2-seed07=3
| RD2-team07=Колорадо
| RD2-score07=4
| RD2-seed08=4
| RD2-team08=Детройт
| RD2-score08=1

| RD2-seed05=2
| RD2-team05=Даллас
| RD2-score05=4
| RD2-seed06=8
| RD2-team06=Сан-Хосе
| RD2-score06=1

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=Филадельфия
| RD3-score01=3
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=Нью-Джерси
| RD3-score02=4| RD3-seed03=2| RD3-team03=Даллас| RD3-score03=4| RD3-seed04=3
| RD3-team04=Колорадо
| RD3-score04=3

| RD4-seed01=E4| RD4-team01=Нью-Джерси| RD4-score01=4| RD4-seed02=W2
| RD4-team02=Даллас
| RD4-score02=2
}}1/4 конференцийФиладельфия  – Баффало    4:1 (3:2; 2:1; 2:0; 2:3от; 5:2)
Вашингтон – Питтсбург   1:4 (0:7; 1:2от; 3:4; 3:2; 1:2)
Торонто – Оттава     4:2 (2:0; 5:1; 3:4; 1:2; 2:1от; 4:2)
Нью-Джерси  – Флорида  4:0 (4:3; 2:1; 2:1; 4:1)
Даллас – Эдмонтон   4:1 (2:1; 3:0; 2:5; 4:3; 3:2)
Сент Луис – Сан Хосе  3:4 (5:3; 2:4; 1:2; 2:3; 5:3; 6:2; 1:3)
Колорадо – Финикс   4:1 (6:3; 3:1; 4:2; 2:3; 2:1)
Детройт – Лос Анджелес   4:0 (2:0; 8:5; 2:1; 3:0)1/2 конференцийФиладельфия – Питтсбург  4:2 (0:2; 1:4; 4:3от; 2:1 5от; 6:3; 2:1)
Торонто  – Нью-Джерси   2:4 (2:1; 0:1; 1:5; 3:2; 3:4; 0:3)
Даллас  – Сан Хосе   4:1 (4:0; 1:0; 1:2; 5:4; 4:1)
Колорадо – Детройт   4:1 (2:0; 3:1; 1:3; 3:2от; 4:2)Финалы конференцийФиладельфия – Нью-Джерси  3:4 (1:4; 4:3; 4:2; 3:1; 1:4; 1:2; 1:2)
Даллас  – Колорадо    4:3 (0:2; 3:2; 0:2; 4:1; 3:2от; 1:2; 3:2)Финал'''.  Нью-Джерси – Даллас   4:2 (7:3; 1:2; 2:1; 3:1; 0:1 3от; 2:1 2от)

Награды и призы

Команды всех звёзд

См. также 
 Драфт НХЛ 1999
 Матч всех звёзд НХЛ 2000
 1999 год в спорте
 2000 год в спорте

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1999 год в хоккее
2000 год в хоккее